James Hyde kan syfta på bland andra:

* James Hyde (1618–1681), engelsk läkare
 James Hyde (född 1962), amerikansk skådespelare
 James Franklin Hyde (1903–1999), amerikansk kemist
 James Hazen Hyde (1876–1959), amerikansk affärsman
 James M. Hyde (1873–1943), amerikansk metallurg
 James S. Hyde (född 1932), amerikansk biofysiker